Кубок Інтертото 1985 () — 25-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 44 клуби з 14 країн, що були поділені на 11 груп по чотири клуби у кожній. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став польський «Гурнік» (Забже), який набрав 11 очок.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Група 11

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1985—1986
 Кубок володарів кубків 1985—1986
 Кубок УЄФА 1985—1986

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1985 у футболі